Nemanja Nikolić, calciatore serbo naturalizzato ungherese, nato nel 1987
 Nemanja Nikolić, calciatore montenegrino, nato nel 1988
 Nemanja Nikolić, calciatore serbo, nato nel 1992